Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 193-as, továbbá -as, 193A, 193E, 193É jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 193E busz (Budapest)
 193-as busz (Budapest, 1960–?)megszűnt
 193-as busz (Budapest, 1977–2007)megszűnt
 -as busz (Budapest, 1995–2008)megszűnt
 193A busz (Budapest, 1994–1995)megszűnt
 193É busz (Budapest)megszűnt